

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Gminy 
 Oneida (ang. Oneida Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Oneida (ang. Oneida Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Oneida (ang. Oneida Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Oneida (ang. Oneida Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney
 Oneida (ang. Oneida Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Oneida (ang. Oneida Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn
 Oneida (ang. Oneida Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie

Hrabstwa 
 hrabstwo Oneida (ang. Oneida County) – w stanie Idaho
 hrabstwo Oneida (ang. Oneida County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Oneida (ang. Oneida County) – w stanie Wisconsin

Miasta 
 Oneida – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Oneida – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Oneida – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Clay
 Oneida – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Oneida – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Oneida – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Scott
 Oneida – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie

Wody 
 Oneida – jezioro w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork
 Oneida – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork

Pozostałe 
 Oneidowie – plemię Indian Ameryki Północnej

Zobacz też 
 USS Oneida